Darío es un nombre de origen persa. Puede designar a:

Una serie de miembros de la dinastía aqueménida de Persia:
Darío I el Grande, rey de Persia de 521 a. C. a 485 a. C.;
Darío II, rey de Persia de 423 a 404 a. C.;
Darío III, rey de Persia de 336 a 330 a. C., derrotado por Alejandro Magno;
Darío, hijo mayor de Jerjes I; y
Darío, hijo mayor de Artajerjes II.

Otros reyes y príncipes:
Darío el Medo, personaje del libro de Daniel;
Darío, rey de Ponto, hijo de Farnaces II; y
Darío, hijo de Artabano II, rey de Partia.

Santos:
 San Darío, mártir cristiano del .

Topónimos:
 Ciudad Darío, municipio del departamento de Matagalpa en Nicaragua.

Arte
 Pintor de Darío, ceramógrafo pullés. Sus obras fueron producidas entre 340 y 320 a. C.

Desambiguaciones con el nombre Darío:
 Darío Ortiz (desambiguación)
 Rubén Darío (desambiguación)